Paweł Rakowski – polski szlachcic
 Paweł Rakowski (1952–2010) – polski producent filmowy i kierownik produkcji, laureat nagród